Збірна України розпочала сезон 2012 29 лютого товариським матчем зі збірною Ізраїлю. 28 травня відбулася гра з Естонією, після цього команда зіграла ще дві гри перед чемпіонатом Європи 2012: Австрією (1 червня) та Туреччиною (5 червня).

Матчі

Ізраїль 2:3 Україна

Україна 4:0 Естонія

Австрія 3:2 Україна

Туреччина 2:0 Україна

Україна 2:1 Швеція

Україна 0:2 Франція

Англія 1:0 Україна

Україна 0:0 Чехія

Англія 1:1 Україна

Молдова 0:0 Україна

Україна 0:1 Чорногорія

Болгарія 0:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 15 листопада 2012 року (в дужках наведено ігри і голи 2012 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Примітки

Джерела 
 Газета «Команда» від 1 грудня 2012 № 223 (4037), с.6-7
 Газета «Український футбол» від 23 листопада 2012 № 125-126 (2744-2745), с.9

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2012
2012 у футболі